strumień – niewielki ciek wodny
 strumień danych
 strumień elektryczny 
 strumień magnetyczny
 strumień objętości
 strumień świetlny
 strumień pola
 strumień wektora
 strumień zapachowy
 strumień (ekonomia)

 W Polsce
 Strumień – miasto w powiecie cieszyńskim, w gminie Strumień
 Strumień – gmina miejsko-wiejska w powiecie cieszyńskim
 Strumień – gromada
 Strumień – stacja kolejowa w Strumieniu, w województwie śląskim

 Cieki wodne
 Strumień – potok, dopływ Drwinki
 Strumień – potok, dopływ Gilówki
 Strumień (pot. Łomianka) – rzeka, dopływ Odry
 Strumień – struga, dopływ Warty
 Strumień – rzeka, dopływ Wisły (ujście k. wsi Rybitwy, na południe od miasta Połaniec)
 Strumień – kanał, dopływ Wisły (ujście k. miasta Strumień)
 Strumień – odnoga rzeki Prypeć na Ukrainie i Białorusi

Zobacz też 
 strumyk, struga